Зари́пов (Зари́пова) — фамилия, происходящая от арабского имени Зариф. Известные носители:

Зарипов 
 Зарипов, Айрат Янсурович (род. 1962) — российский философ и педагог.
 Зарипов, Альберт Маратович (род. 1968) — Герой Российской Федерации, участник Первой чеченской войны.
 Зарипов, Аннамухамед Зарипович (род. 1947) — заслуженный художник России.
 Зарипов, Владимир Галимович (1925—1999) — полный кавалер ордена Славы.
 Зарипов, Габидулла Гиндуллович (1961—2001) — башкирский поэт.
 Зарипов, Данис Зиннурович (род. 1981) — российский хоккеист.
 Зарипов, Зиннур Зарипович (1915—1995) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.
 Зарипов, Ильдар Касимович (1939—2012) — советский и российский художник.
 Зарипов, Ирек Айратович (род. 1983) — российский лыжник и биатлонист, паралимпиец.
 Зарипов, Максут Мухаметзянович (1929—2016) — советский учёный, директор Казанского физико-технического института (1972—1988).
 Зарипов, Марсель Харисович (1931—2017) — советский писатель и журналист.
 Зарипов, Нур Талипович (1925—1997) — башкирский литературовед и фольклорист, кандидат филологических наук.
 Зарипов, Рамиль Равильевич (род. 1992) — российский футболист.
 Зарипов, Рим Ибрагимович (1937—2009) — первый секретарь Кукморского райкома КПСС, Герой Социалистического Труда.
 Зарипов, Рудольф Хафизович (1929—1991) — советский математик.
 Зарипов, Хаким Каримович (1924—2023) — узбекский советский артист цирка, Народный артист СССР.
 Зарипов, Хакимьян Сарьярович (1929—2012) — советский башкирский писатель, юрист.
 Зарипов, Хамитьян Камалович (1910—1990) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Зарипов, Хусаин Габдурахманович (1916—1956) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.
 Зарипов, Эрот Якубович (1938—2009) — художник.



См. также 
 Банда Сергея Зарипова